Název Vyhnánov má více sídel:
 Vyhnánov (Doudleby nad Orlicí), část městysu Doudleby nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Vyhnánov (Kohoutov), základní sidelní jednotka obce Kohoutov v okrese Trutnov
 Vyhnánov (Včelákov), část městysu Včelákov v okrese Chrudim

Externí odkazy